Chiesa e monastero di Santa Maria degli Angeli e dei Riformati – monastero ad Avigliano
 Monastero di Santa Maria degli Angeli – monastero a Campli
 Monastero di Santa Maria degli Angeli – monastero a Castroreale
 Monastero di Santa Maria degli Angeli – monastero camaldolese a Firenze
 Monastero di Santa Maria degli Angeli – monastero carmelitano a Firenze
 Monastero di Santa Maria degli Angeli – monastero domenicano a Firenze
 Monastero di Santa Maria degli Angeli – monastero a Rimini
 Monastero di Santa Maria degli Angeli – monastero a Siena